Andis Juška – allenatore di tennis ed ex tennista lettone
 Egidijus Juška – ex calciatore lituano
 Radek Juška – lunghista ceco